APPE peut désigner :
 en boxe anglaise,  Associazione Pugilistica Professionistica Europea